Мьера:

 Мьера — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Мьера — река на севере Испании, которая проходит через территорию автономного сообщества Кантабрия.
 Мьера, Висенте (род. 1940) — испанский футболист и тренер.